Сезон 2014/15 Формулы Е стал первым сезоном новой гоночной серии Формула Е. Он начался 13 сентября 2014 года в Пекине и закончился 28 июня 2015 года в Лондоне после проведения одиннадцати этапов.

Автомобиль 

В первом сезоне все команды используют электрический гоночный автомобиль Spark-Renault SRT 01E построенный Spark Racing Technology. В автомобиле используется шасси Dallara, электромотор McLaren (такой же электромотор используется в суперкаре P1), батарейный блок Williams F1 и пятискоростная коробка передач Hewland. Официальным поставщиком покрышек является Michelin. Для проведения первого сезона FIA приобрела 42 автомобиля.

Команды и пилоты 
В сезоне 2014–15 гг., участвовали 10 команд. Каждая команда состояла из двух пилотов, каждый из которых располагал двумя автомобилями на заезд. Все команды имели техническую базу в Донингтоне, в Великобритании, но присутствие команд там было неодинаковое.

Подтверждение участия для всех десяти команд было получено в апреле 2014 года. В июне 2014 г. Drayson Racing была заменена на Trulli GP, команду, основанную бывшим гонщиком Формулы-1 Ярно Трулли. Drayson осталась технологическим партнёром Trulli GP.

Календарь гонок 
Сезон продолжался с сентября 2014 г. до июня 2015 г. и состоял из 11 гонок. Окончательный вариант календаря был одобрен Международной автомобильной федерацией в декабре 2013 года. В апреле 2014 года в календарь были внесены изменения, в частности, была отменена гонка в Рио-де-Жанейро, которая ранее заменила гонку в Гонконге. Гонка в Лос-Анджелесе перенесена на 4 апреля. 22 мая 2014, официальные лица округа Лос-Анджелес объявили, что этап пройдёт в  от города на изменённой версии трассы Гран-При Лонг-Бич. 3 февраля 2015 г. было объявлено, что один из этапов пройдёт в Москве 6 июня.

Результаты гонок

Положение в чемпионате

Система начисления очков 
Таблица начисления очков выглядит так:

Личный чемпионат 

† – Гонщик не финишировал, но был квалифицирован, как преодолевший 90% дистанции.

Командный чемпионат 

† – Гонщик не финишировал, но был квалифицирован, как преодолевший 90% дистанции.

Примечания

Ссылки 
 

2014 год в автоспорте
2015 год в автоспорте
Сезоны формульных гонок